Świątkowski – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Świątkowski:
 Andrzej Świątkowski – polski architekt
 Henryk Świątkowski – polski prawnik
 Jacek Świątkowski (ujednoznacznienie)
 Jan Świątkowski – polski wioślarz
 Lech Świątkowski – polski prawnik
 Maciej Świątkowski – polski senator
 Tadeusz Świątkowski – polski matematyk
 Wacław Świątkowski – polski fizyk
 Wilhelm Świątkowski – sowiecki i polski wojskowy
 Wojciech Świątkowski (ujednoznacznienie)

Zobacz też  
 Świątkowska